Робърт Конкуест (), OBE, FBA (15 юли 1917 – 3 август 2015) е британско-американски историк и поет, известен със своите силно въздействащи трудове, описващи съветската история, сред които може би най-известният е Големият терор: сталинските чистки през 1930-те (1968). Той е постдокторант в института Хувър към Станфордския университет.

Библиография

Исторически и политически трудове 
 Common Sense About Russia (1960)
 Power and Policy in the USSR (1961)
 The Soviet Deportation of Nationalities (1960)
 Courage of Genius: The Pasternak Affair (1961)
 Russia After Khruschev (1965)
 The Politics of Ideas in the U.S.S.R. (1967)
 Industrial Workers in the U.S.S.R. (1967)
 Religion in the U.S.S.R. (1968)
 The Soviet political system (1968)
 Justice and the legal system in the U.S.S.R. (1968)
 The Great Terror: Stalin's Purge of the Thirties (1968)
 The Great Terror: A Reassessment (1990)
 The Great Terror: 40th Anniversary Edition (2008)
 Where Marx Went Wrong (1970)
 The Nation Killers (1970)
 The Human Cost of Soviet Communism (1970)
 Lenin (1972)
 The Russian tradition (with Tibor Szamuely, 1974)
 Kolyma: The Arctic Death Camps (1978)
 Present Danger: Towards a Foreign Policy (1979)
 We and They: Civic and Despotic Cultures (1980)
 The Man-made Famine in Ukraine (with James Mace, Michael Novak and Dana Dalrymple, 1984)
 What to Do When the Russians Come: A Survivor's Guide (with Jon Manchip White, 1984)
 Inside Stalin's Secret Police: NKVD Politics, 1936 – 1939 (1985)
 The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine (1986)
 The Last empire: nationality and the Soviet future (1986)
 Tyrants and Typewriters: Communiques in the Struggle for Truth (1989)
 Stalin and the Kirov Murder (1989)
 Stalin: Breaker of Nations (1991)
 History, Humanity, and Truth (1993)
 Reflections on a Ravaged Century (1999)
 The Dragons of Expectation: Reality and Delusion in the Course of History, W. W. Norton & Company (2004), ISBN 0-393-05933-2

Поезия 
 Poems (1956)
 Back to Life: Poems from behind the Iron Curtain as translator/editor (1958)
 Between Mars and Venus (1962)
 Arias from a Love Opera, and Other Poems (1969)
 Forays (1979)
 New and Collected Poems (1988)
 Demons Don't (1999)
 Penultimata (2009)
 A Garden of Erses [limericks, as Jeff Chaucer] (2010)
 Blokelore and Blokesongs (2012)

Романи 
 A World of Difference (1955)
 The Egyptologists (with Kingsley Amis, 1965)

Литературна критика 
 The Abomination of Moab (1979)

Източници

Външни препратки 
 Почина Робърт Конкуест, прочутият изследовател на сталинския терор, в-к Дневник, 5 август 2015

Американски историци
Съветолози
Възпитаници на Оксфордския университет
Станфордски университет
Британски комунисти
Историци на комунизма
Антикомунисти
Британски военни дейци от Втората световна война
Орден на Британската империя
Личности (Пало Алто)
Починали в Калифорния
Починали от пневмония